Сельсо Отеро Кинтас (; род. 1 февраля 1958, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, вратарь.

Биография

Клубная карьера 
Отеро начал свою футбольную карьеру с клубом «Насьональ», в составе которого выступал с 1978 по 1979 год. В 1980 году перешёл в клуб «Расинг» (Монтевидео), а следующий год провёл в составе «». С 1982 по 1988 год выступал за «Монтевидео Уондерерс» в чемпионате Уругвая. В 1985 году команда под руководством Оскара Табареса заняла второе место, Отеро был основным вратарём и капитаном этой команды. В 1987 году выиграл Лигилью Уругвая. С 1989 по 1991 год играл в клубе «Рентистас», где и завершил свою карьеру.

Карьера в сборной 
Отеро также выступал за сборную Уругвая, в составе которой принимал участие в чемпионате мира 1986 года. На этом турнире он был третьим вратарём и на поле не выходил. Однако накануне турнира участвовал в неофициальных товарищеских матчах 11 мая 1986 года против «Атлетико Хуниор» и 14 мая 1986 года против «Атлетико Насьональ» в составе национальной сборной. В 1988 году последовали ещё два матча за сборную, когда он выступал на Кубке Сьюдад-де-Богота 4 августа против «Индепендьенте Санта-Фе» и 7 августа против Колумбии. Последняя игра, в которой сборной руководил ассистент Оскара Табареса , осталась единственным официальным международным матчем в качестве игрока.

Карьера тренера 
В 2006 году Отеро начал тренерскую карьеру, став помощником своего бывшего наставника Оскара Табареса в сборной Уругвая, где продолжает работу и в настоящее время. В сентябре 2014 года замещал Табареса на посту главного тренера из-за операции на бедре в товарищеских матчах против Японии (2:0) и Республики Корея (1:0). В 2015 году так же временно занимал эту должность в трёх стартовых матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года против Боливии (2:0), Колумбии (3:0) и Эквадора (1:2) из-за полученной Табаресом на Кубке Америки дисквалификации.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Рентистас»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры сборной Уругвая по футболу